Побожжя — інша назва Прибужжя
Побожжя (УНР)